Парсела Куарента има више значења:

 Парсела Куарента (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Куарента, Колонија Ахумада (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику